Ларини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1968) — итальянский автогонщик.
 Никола Ларини (род. 1964) — итальянский автогонщик.
  (род. 1953) — итальянский спортивный директор.